Birlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Birlinger (1834–1891), deutscher Germanist und katholischer Theologe
 Jürgen Birlinger (* 1965), deutscher Liedermacher